Владимир Цытович: Цытович, Владимир Викторович (1870—1916) — полковник, командир 2-го Сибирского полка.
 Цытович, Владимир Иванович (1931—2012) — композитор и музыковед, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор.
 Цытович, Владимир Михайлович (1870—1917) — полковник, командир Лейб-гвардии Павловского полка.
 Цытович, Владимир Николаевич (1858—1941) — генерал-майор.